Tepache – municipalità dello stato di Sonora, in Messico
 Tepache – bevanda messicana

Pagine correlate 
 Cerro Tepache